Прудище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прудище — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Прудище — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Прудище — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Прудище — деревня в Логойском районе Минской области.
 Прудище — деревня в Минском районе Минской области.
 Прудище — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Прудище — хутор в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Прудище — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Прудище — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Прудище — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Прудище — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Прудище — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Прудище — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Прудище — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Прудище — упразднённая деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области
 Прудище — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Прудище — река в Кировской области.

Украина 
 Прудище — село в Ямпольском районе Сумской области.